Columbia Turnpike ist der Name folgender Straßen in den Vereinigten Staaten:

Columbia Turnpike (Connecticut), im Bundesstaat Connecticut
Columbia Turnpike (New York), im Bundesstaat New York
Columbia Turnpike (Washington D.C.)